

Зур — місто в кантоні Ааргау

Зур-Бурун — гора в Криму.

Див. також
 Зура
 Цур (значення)